Amaya Irarrázaval Zegers es una arquitecta chilena egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Especializada en el área de la restauración patrimonial, ha dedicado la mayor parte de su vida laboral al desarrollo de esta actividad sacando a relucir el esplendoroso y a veces desconocido pasado de la arquitectura nacional.

Estudios 
Luego de terminar sus estudios Amaya decide ir más allá especializándose en restauración de edificios patrimoniales. Por medio de cursos, seminarios y simposios, entre los cuales están:

 Postgrado "Conservación y restauración de conjuntos urbanos y arquitectónicos", 1976.
 "Simposio Internacional y Curso-Taller. Sobre conservación de adobe." Perú, 1983
 Seminario "Experiencia sobre construcción y diseño de viviendas en adobe"
 XXVI Curso sobre la Intervención en el patrimonio arquitectónico "Patrimonio y equipamiento" 2001
 Simposio Internacional "Patrimonio perdido. Patrimonio destruido" 2003

Posteriormente se dedicó a entregar sus conocimiento a través de la docencia. Impartiendo clases en distintas universidades de Chile, Como la Universidad del Desarrollo, Universidad de los Andes, Universidad Adolfo Ibáñez, Pontificia Universidad Católica.

Trayectoria 
Durante sus años de desarrollo profesional como arquitecta, Amaya se ha desempeñado en múltiples cargos dedicados a la gestación y realización de distintos proyectos patrimoniales.

Cargos 
Expresidenta del Comité de Especialidades de la Cámara Chilena de la Construcción.

Ex-Consejera de la Cámara Chilena de la Construcción.

Ex-Presidenta de Icomos-Chile, periodo 2003 - 2006.

Ex-Presidenta del Consejo de Monumentos Nacionales.

Ex-Presidenta Corporación Cultural Identidad Patrimonial.

Trabajos de Restauración y Conservación Patrimonial 

 Fuerte-Castillo Niebla. Reconstrucción, Valdivia 1992-1993.
 Iglesia Hermanas de La Providencia. Restauración, Santiago 1993-1994.
 Iglesia de Carelmapu. Estudio de Resatauración, X región 1993-1996.
 Iglesia de Vilcún. Restauración y Ampliación, IX región 1995-1998.
 Iglesia de Santa Helena. Remodelación, Santiago 1996-1997.
 Conjunto Religioso de la Divina Providencia. Estudio de Restauración, Santiago 1997.
 Iglesia de los Padres Capuchinos. Restauración, Santiago 1997.
 Catedral de Ciudad de Antofagasta. Restauración, Antofagasta 1997-1998.
 Antiguo Convento de San Agustín. Asesoría en Restauración, Melipilla 1998.
 Convento de San Agustín. Restauración, Santiago 1998-2000.
 Catedral de Calama. Remodelación, Calama 2000-2001.
 Iglesia de La Veracruz. Trabajo colaborativo de Restauración Interior, Santiago 2001-2002.
 Iglesia Parroquia de Sagrario. Restauración, Santiago 2001-2004.
 Iglesia Santuario de Nuestra Señora de la Candelaria de Carelmapu. Restauración, Puerto Montt 1993-2007.
 Iglesia de San Miguel. Asesoría en Restauración, Santiago 2002.
 Capilla Clínica Santa María. Remodelación 2002.
 Casa Roja. 2005.

Bibliografía 

 Cámara Chilena de la Construcción, Catálogo de Especialidades (2008) http://biblioteca.cchc.cl/datafiles/21558-2.pdf 
 Edicioes ARQ, Cien Años de Arquitectura en la Universidad Católica (1994 )http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0055795.pdf

Referencias

Enlaces externos 

 http://icomoschile.blogspot.com/2006/07/
 http://www.revistaenconcreto.cl/tema-a-fondo-cchc/conservacion-versus-infraestructura-una-discusion-permanente/

Arquitectas de Chile
Profesores de la Universidad del Desarrollo